Sainte Élisabeth désigne plusieurs saintes.

Saintes des Églises catholiques et orthodoxes 
 Élisabeth, mère de Jean le Baptiste, célébrée avec son époux saint Zacharie le 5 novembre en Orient et le 23 septembre selon le martyrologe romain.
 Élisabeth de Constantinople (), ascète au couvent de la Petit-Cilline près de Constantinople ; célébrée le 24 avril.

Saintes des Églises catholiques 
 Élisabeth de Hongrie, (°1207 - †1231), ou Élisabeth de Thuringe, célébrée le 17 novembre.
 Élisabeth de Portugal, ou Isabelle d'Aragon (°1271 - †1336), reine du Portugal, célébrée le 4 juillet.
 Élisabeth de Schönau († 1164), visionnaire allemande ; célébrée le 18 juin.
 Élisabeth-Rose († 1130) ; célébrée le 13 décembre.
 Jeanne-Élisabeth Bichier des Ages, fondatrice des Filles de la Croix-Saint-André ; célébrée le 26 août.
 Elizabeth Ann Seton († 1821) ou Betty-Ann, fondatrice des Sœurs de la Charité de Saint-Joseph ; célébrée le 4 janvier.
 Elisabeth Chong Chong-Hye († 1839), laïque coréenne, martyre en Corée, célébrée le 29 décembre et le 20 septembre.
 Élisabeth de la Trinité († 1906), née Élisabeth Catez, Berrichonne entrée au Carmel  de Dijon ; célébrée le 9 novembre.
 Élisabeth Qin Bianzhi （聖秦邊麗莎), martyre en 1900, célébrée le 19 juillet

Bienheureuses des Églises catholiques 
 Élisabeth Salviati († 1519), moniale camaldule et abbesse du monastère de Saint Jean l'Evangéliste ; célébrée le 11 février.
 Élisabeth la Bonne († 1420), ou Élisabeth Achlin, religieuse du Tiers-Ordre régulier de Saint François ; célébrée le 25 novembre.
 Élisabeth Verchière († 1794), ou Madeleine de la Mère de Dieu, sacramentine de Bollène, et cinq compagnes, vierges moniales et martyres, guillotinées sous la Révolution française ; célébrées le 13 juillet.
 Élisabeth Renzi († 1859), bienheureuse, fondatrice des Maîtresses religieuses de la Vierge des douleurs ; célébrée le 14 août.
 Élisabeth Vendramini, vierge, fondatrice de l’Institut des Sœurs Élisabéthines du Tiers-Ordre de Saint-François ; célébrée le 2 avril.

Saintes des Églises orthodoxes 
 Élisabeth de Šišatovac († 1543), veuve de saint Étienne de Serbie, moniale ; célébrée le 4 octobre.
 Élisabeth de Hesse-Darmstadt († 1918), grande-duchesse de Russie et religieuse, martyre ; célébrée le  .

Références 

Elisabeth

en:Saint_Elizabeth#People